Križnar est un nom de famille slovène notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (1927–2014), historien slovène ;
 Nika Križnar (née en 2000), sauteuse à ski slovène ;
  (né en 1954), militant pacifiste, écrivain et documentariste slovène.

Notes et références